Dělení na spolkové státy se používá ve více státech: 

 Německé spolkové země – vyšší územně správní celky ve Spolkové republice Německo
 Rakouské spolkové země – vyšší územně správní celky v Rakouské republice
 Švýcarské kantony – vyšší územně správní celky ve Švýcarsku
 Spolkové státy Venezuely – vyšší územně správní celky ve Venezuele
 Spolkové státy Brazílie – vyšší územně správní celky v Brazílii
 Spolkové státy Mexika – vyšší územně správní celky v Mexiku
 Spolkové státy USA – vyšší územně správní celky v USA
 Spolkové státy Austrálie - vyšší územně správní celky v Austrálii

V minulosti 
 Spolkové země Výmarské republiky - vyšší územně správní celky ve Výmarské republice

Související články 
 Spolková země
 Federace